podskórnik – rodzaj grzybów
 podskórnik – rodzaj roztoczy (pajęczaki)